Высокотоксичные вещества (высокотоксические вещества) - вещества, обладающие высокой токсичностью для людей и животных.

Краткое описание 
Под высокотоксичными веществами обычно подразумевают вещества, которые способны при воздействии на живые организмы приводить к их гибели.

Характеристики 
 средняя летальная доза таких веществ составляет от 15 до 150 мг на 1 кг живого веса;

 Предельно-допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны обычно составляют от 0,1 мг/м3 до 1 мг/м3 (что соответствует 2-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Типичные представители 
 Йодметан CHI
 Хлорсульфоновая кислота HSOCl
 Метантиол CHS
 Кислота синильная HCN
 Иод I
 Фтороводород HF
 Хлор Cl
 Этиленсульфид CHS
 Формальдегид CHO
 Трифторид бора BF
 Бромметан CHBr
 Тетрабромид углерода CBr
 Циан CN
 Ацетонциангидрин CHNO

Биологическая роль

Высокотоксичные вещества в живых организмах 
 Метилртуть (CH3Hg+) обладает способностью к биоаккумуляции. За счёт своей липофильности она поражает прежде всего центральную нервную систему.
 Иодметан в природе выделяется в малых количествах рисом.

См. также 
 Высокоопасные вещества

Примечания 
 

Ядовитые вещества
Химия
Токсикология